Las siglas SOD pueden hacer referencia a:
 Sistema Operativo Distribuido, forma de Computación Distribuida.
 S.O.D., un grupo de crossover thrash.
 S.O.D., abreviatura de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Sagrado Corazón de Jesús.
 Superóxido dismutasa, una enzima relacionada con la tensión oxidativa.
 Servicio de Obtención de Documentos, servicio de la biblioteca encargado de la localización y obtención de documentos que sus usuarios solicitan y no están presentes en su fondo.